Nihoa, az Északnyugati Hawaii-szigetek egyik atolljának másik neve
 Fugloy, Feröer szigeteinek egyike, neve Madár-szigetet jelent
 Madár-sziget, sziget Kínában
 Madár-sziget, sziget Szlovákiában